Het Spaanse curlingteam vertegenwoordigt Spanje in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Spanje nam voor het eerst deel aan een internationaal toernooi voor gemengde landenteams tijdens de openingseditie van het Europees kampioenschap in het Andorrese Canillo. Spanje was op elke editie aanwezig. Het beste resultaat was een (gedeelde) negende plaats, in 2009, 2010, 2012 en 2013.

Na de tiende editie van het EK werd beslist het toernooi te laten uitdoven en te vervangen door een nieuw gecreëerd wereldkampioenschap voor gemengde landenteams. De eerste editie vond in 2015 plaats in het Zwitserse Bern. Spanje kwam niet verder dan een gedeelde 22ste plaats. In 2018 werd het zilver gehaald. Spanje verloor de finale onder leiding van Sergio Vez Labrador van Canada met 2-6. Het team bestond verder uit lead Leire Otaegi, second Mikel Unanue en third Oihane Otaegi.

Spanje op het wereldkampioenschap

Spanje op het Europees kampioenschap 

Curling
Nationaal curlingteam